Акатитан има више значења:
 Акатитан (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Акатитан (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акатитан (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Акатитан (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Акатитан (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику